19. Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce U20 – zawody lekkoatletyczne organizowane pod egidą World Athletics, które odbyły się w dniach 1–6 sierpnia 2022 w Cali.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Konkurencje mieszane

Klasyfikacja medalowa

Przypisy 

2022
2022 w lekkoatletyce
2022 w Kolumbii
Lekkoatletyka w Kolumbii
Sport w Cali